Capelensi – abitanti di Capela (Alagoas)
Capelensi – abitanti di Capela (Sergipe)
Capelensi – abitanti di Capela de Santana
Capelensi – abitanti di Capela do Alto Alegre
Capelensi – abitanti di Capela do Alto